Czech Cycling Tour je největší etapový závod profesionálních cyklistů v České republice. Pořádá se každoročně od roku 2010, od roku 2011 je součástí druhé divize největší evropské soutěže UCI Europe Tour 2.2 a od roku 2015 zvýšil úroveň na UCI Europe Tour 2.1. Závod tradičně probíhá v Olomouckém a dalších přilehlých krajích.

Od roku 2021 je hlavním partnerem společnost Sazka a závod nese nové jméno Sazka Tour, které nahradilo dřívější název Czech Tour. Společně s novým názvem a sponzorem došlo na výraznou změnu také v profilu celého závodu. Zatímco před rokem 2021 se jezdila pravidelně týmová časovka a většina etap byla středně kopcovitých/rovinatých, tak nově v závodu přibyly horské etapy s výjezdy na vrcholy jako Dlouhé Stráně nebo Pustevny. Tradičně závod vrcholí ve Šternberku a populárních okruzích kolem hradu.

Etapová města

Umístění

Externí odkazy 
 www.sazkatour.cz
 www.czechcylingtour.cz
 Facebook Czech Cycling Tour
 

Cyklistické závody v Česku